РПЦЗ (сокращение от Русская Православная Церковь Заграницей)

В настоящее время существует свыше десятка юрисдикций, именующих себя Русской Православной Церковью Заграницей. Самой крупной и единственной канонической является юрисдикция, являющаяся ныне самоуправляемой частью Русской православной церкви и возглавляемая в 2008—2022 гг. митрополитом Иларионом (Капралом).

 РПЦЗ (А), РПЦЗ (Аг), РПЦЗ (Ага) — юрисдикция, возглавляемая бывший епископом Агафангелом (Пашковским). Образовалась в 2007 году, после ухода из РПЦЗ ряда клириков и мирян, не принявших Акта о каноническом общении.
 РПЦЗ(А) или РПЦЗ(В-А) или РосПЦ (Российская православная церковь) — церковная группа Антония (Орлова) и Виктора (Пивоварова), отколовшаяся в 2006 году от РПЦЗ(В). В дальнейшем дробилась.
 РПЦЗ(В) — РПЦЗ митрополита Виталия или «Русская Православная Церковь в Изгнании» (РПЦИ) — образовалась в 2001 году, когда некоторые клирики и миряне покинули РПЦЗ, не приняв курс на сближение с церковью в Отечестве и не признав митрополита Лавра первоиерархом. В дальнейшем дробилась.
 РПЦЗ(В-В) — церковная группа во главе с Владимиром (Целищевым), образовалась после расколов в РПЦЗ(В) в 2006—2007 годах
 РПЦЗ(Ф) или РПЦЗ(В-Ф) — церковная группа во главе с Филаретом (Семовских), образовалась после раскола в РПЦЗ(В-В) в 2014—2015 годах
 РПЦЗ(Л) — каноническая РПЦЗ, признавшая митрополита Лавра законным первоиерархом. После смерти митрополита Лавра данное название не используется.
 РПЦЗ(М) или Истинно-Православная Церковь Молдовы — церковная группа во главе с Антонием (Рудей), отколовшаяся в 2008 году от РПЦЗ(В-В).
 РПЦЗ(МП) — каноническая РПЦЗ, находящаяся в общении с Русской православной церковью.